Orajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orajärvi (sjö, lat 67,35, long 26,83), Lappland, 
 Orajärvi (sjö, lat 66,90, long 24,13), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar